Con La noche puede referirse a:

La noche, libro autobiográfico de Elie Wiesel;
La Noche, diario vespertino español publicado en Barcelona entre 1924 y 1939;
La Noche, diario vespertino español publicado en Bilbao en 1924;
La Noche, diario vespertino español publicado en Santiago de Compostela entre 1946 y 1967;
La Noche, programa de opinión del canal NTN24 y RCN TV;
La Noche (1996), telenovela con Christian Meier como Daniel Brenner;
La noche, película italiana de 1961;
La Noche, película siria de 1992;
La noche, película argentina de 2016;
La Noche, grupo musical chileno;
 al álbum La noche, del grupo español Azul y Negro;
 al álbum La noche (La nuit), de Salvatore Adamo;
 a la canción La noche de la cantante mexicana Gloria Trevi;
 La noche, canción de Joe Arroyo.
 La noche, canción de la banda Sandoval.
 La noche, canción de Andrés Calamaro.